Justus von Liebig, een Duits chemicus
 Universiteit van Gießen of Justus-Liebig-Universität Gießen, een Duitse universiteit
 Liebig-reclameplaatjes, een reeks kleurenlithoprentjes
 Liebigkoeler, een laboratoriuminstrument